Amerikai Egyesült Államok
Pierrepont, kisváros New York államban
 Franciaország
Pierrepont, település Aisne megyében
Pierrepont, település Calvados megyében
Pierrepont, település Meurthe-et-Moselle megyében